See-Einhorn steht für:

 Einhornfisch (Wappentier)
 Narwal